

Sciences et techniques 
 En mécanique, un piston est une pièce rigide ou articulée se déplaçant dans une chambre de forme adaptée pour assurer la variation du volume de la chambre : ceci permet la conversion d'une pression en énergie mécanique ou inversement.
 Dans les instruments à vent, un piston est un mécanisme permettant de moduler les sons émis par certains instruments de la famille des cuivres. Par extension, « piston » désigne également l'instrument ou l'instrumentiste.

Culture et société 
 Dans le langage familier, le piston est un avantage obtenu grâce à l'appui de certaines relations dans une entreprise ou une administration. Obtenir un piston est : « se faire pistonner ».
 Dans l'argot des grandes écoles françaises, un Piston (avec une majuscule) est un élève ou un  ancien élève des  de Lyon ou de Paris.
 L'Écurie Piston Sport Auto est une association loi de 1901 d'élèves-ingénieurs de l'École centrale de Lyon.
 Detroit Pistons est une équipe de basket-ball.

Patronyme 

 Joseph Piston (1754-1831), un général français qui s'illustra au cours des guerres de la Révolution et de l'Empire ;
 Walter Piston (1894-1976), un compositeur américain.